En Wikipedia, el término Journey —del inglés, viaje— puede designar a las siguientes páginas

 Journey, banda estadounidense de rock, fundada en 1973;
 Journey, videojuego independiente de 2012;
 Journey, álbum musical debut de la banda Journey;
 Journeyman, serie de televisión de 2007, conocida en español como Viajero en el tiempo.